Priority Health-Bissell, equip ciclista professional dels Estats Units
 Player's Handbook, llibre d'instruccions del joc de rol Dungeons & Dragons
 Polihidroxibutirat, polihidroxialcanoat produït per eubacteris